Метаморфоза () — превращение, преобразование чего-либо.

Литература 
 «Метаморфозы» — поэма Овидия
 «Метаморфозы» — роман Апулея, также известный как «Золотой осёл»
 «Метаморфозы» — сборник рассказов Антонина Либерала
 «Метаморфозы Высшего Интеллекта» — роман Роджера Вильямса (1994)
 «Метаморфозы» — пьеса Мэри Циммерман (1996)

Музыка 
 «Метаморфозы» — музыкальное произведение Рихарда Штрауса (1945)
 Шесть метаморфоз по Овидию — программная сюита Бенджамина Бриттена (1951)
 «Метаморфозы» — первый студийный альбом советской ска-группы «Странные игры» (1983)
 «Métamorphoses» — десятый студийный альбом Жана-Мишеля Жарра (2010)
 «Metamorphosis» — шестой студийный альбом группы Papa Roach (2009)

Кинематограф 
 «Метаморфозы» (1946) — фильм Чарльза Декукелера
 «Метаморфозы» (1979) — японский анимационный фильм
 «Метаморфозы: Фактор чужого» (1989) — американский фильм ужасов
 «Метаморфозы» (2007) — фильм ужасов, поставленный венгерским режиссёром Джено Ходи по известному сюжету о потомках кровавой графини Эржебет Батори
 «Метаморфозы» (2014) — фильм Кристофа Оноре

Живопись 
 «Метаморфозы Нарцисса» — картина Сальвадора Дали (1937)

См. также 
 Metamorphosis
 Трансформация
 Преобразование